Eikozenoinska kiselina se može odnositi na:

 9-Eikozenoinska kiselina (gadoleinska kiselina), omega-11 masna kiselina (20:1ω11)
 11-Eikozenoinska kiselina (gondoinska kiselina), omega-9 masna kiselina (20:1ω9)
 13-Eikozenoinska kiselina (paulinska kiselina), omega-7 masna kiselina (20:1ω7)

Алкенске киселине